

Sigle 

Le sigle ou acronyme ROC peut signifier :

Éducation 
 restitution organisée de connaissances ;

Géographie 
 , c'est-à-dire neuf des dix provinces canadiennes, à l'exception du Québec ;

Groupes 
 Rassemblement des opposants à la chasse, ancien nom de l'association devenue la Ligue ROC en 2001 puis Humanité et Biodiversité en 2011 ;
 Réseau objection de croissance (Suisse) ;
 Regulatory Oversight Committee, un organe de supervision administrative mondiale du legal entity identifier ;

Politique 
 Rassemblement des officiers communistes, un mouvement fondé par Thomas Sankara et d'autres officiers burkinabés et dont les autres membres les plus connus sont Henri Zongo, Boukary Kabore et Jean-Baptiste Lingani ;
 Right of Centre, un parti politique néo-zélandais au parcours éphémère ;
 Rest of Canada, une expression, populaire dans la politique canadienne, qui désigne tous les territoires et provinces excepté le Québec. La politique québécoise a souvent été perçue comme « Québec versus le ROC » ;

Sports 
 ROC La Voulte-Valence, un club de rugby à XV des villes de La Voulte et de Valence ;
 Rugby olympique Castelnaudary ;
  ;
 , une épreuve automobile internationale ;
 Racing Olympic Club Flémalle Mat.599, un club de handball situé à Flémalle ;
 Royal Olympic Club Flémalle, un ancien club de handball situé à Flémalle ;
 Royal Olympic Club de Charleroi-Marchienne, un club de football situé à Charleroi ;
  un préparateur de sport automobile créé par Fred Stalder ;
 Russian Olympic Committee, bannière neutre sous laquelle les athlètes russes obtiennent le droit de participer aux Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo après l'exclusion de la Russie par une sanction de l'Agence mondiale antidopage ;

Station de radio 
 Radio œcuménique chrétienne, station de radio lilloise créée en 1993, rebaptisée Metropolys en 2009 ;

Techniques 
  ;
 Reconnaissance optique de caractères ;
 Réflexe oculocardiaque ;
 Réponse optimale au consommateur ;
 Return on capital ou Retour sur capitaux investis en français (ROIC ou ROCE) ;
 Résultat Opérationnel Courant ( - Dotation aux amortissements) ;
  ;
 Référentiel des Organisations du Courrier (code ROC), un code utilisé (progressivement depuis 2007) par la poste française pour oblitérer les timbres et comportant cinq chiffres suivis de la lettre A.

Sciences humaines et sociales 
 Le Roc est un oiseau fabuleux des contes d'origine persane et indienne écrits en langue arabe.

Culture et société 
 Aux échecs, le mot roc est un ancien nom de la tour.
 RoC est une marque française de cosmétiques.

Patronyme 

 Agustí Roc Amador (1971-), un athlète espagnol spécialiste du skyrunning ;
 Nancy Roc, une journaliste haïtienne ;
 Patricia Roc (1915-2003), une actrice britannique.